Джон Дэниел Эдвард «Джек» Торранс () — главный антагонист романа ужасов Сияние, американского писателя Стивена Кинга. Был сыгран Джеком Николсоном в культовом фильме Стэнли Кубрика, Стивеном Уэбером в мини-сериале 1997 года и  Генри Томасом в фильме «Доктор Сон» 2019 года.
В американском институте киноискусства так понравилось исполнение Николсона, что он занял 25-е место в списке 100 лучших героев и злодеев.

Биография в романе 
Джек вырос в Комптоне, Штат Калифорния, в семье хронического алкоголика. Он 30-летний писатель и бывший школьный учитель, у Джека есть жена Венди и сын Дэнни. Алкоголизм и взрывной характер лишили Джека Торранса работы (один из учеников проколол шины его автомобиля и застав его за этим делом, Джек избил подростка). Также взрывной характер проявлялся по отношению к семье, когда Дэнни было три года, пьяный Джек толкнул его и этим сломал руку, после чего Джек был вынужден завязать со спиртным. 

Спустя время семья Торрансов переезжают в Боулдер, Джеку приходится перебиваться на мелких заработках, после чего он решается на работу смотрителя горного отеля «Оверлук» на зиму, чтобы привести в порядок дела и написать свою пьесу. Один из друзей Джека обещал вернуть ему должность учителя. В уединенном отеле происходят странные вещи, вскоре Джек видит «Хозяина отеля», тот требует отдать ему сына Торранса. 

Дэнни имеет дар ясновиденья и отелю дар может очень понадобиться. Отношения между семьей и Джеком начинают накаляться, после чего медленно, но верно он сходит с ума. Желание к выпивке становится все сильнее и сильнее. Джек начинает скандалы на пустом месте, после нападает на Венди, та запирает Джека в кладовой, но его выпускает «Хозяин отеля». Джек берет клюшку для крокета, но Венди и Дэнни спасает повар Дик Холларен, который тоже обладает сиянием. Из-за того что Джек забыл снизить давление котла в подвале — отель взрывается и Джек погибает.

В экранизациях 
Джек Торранс страдает алкоголизмом и взрывным характером, однажды он сломал своему сыну руку во время опьянения, после чего бросает пить. Спустя время Джек вынужден работать смотрителем в горном отеле на зиму. Там он отрезан от всего мира вместе с семьей: женой Венди и сыном Дэнни. в отеле происходят странные вещи, Джек встречает в пустом отеле «бармена Ллойда» и призрака бывшего смотрителя Грейди. Оба требуют от Джека чтобы он отдал им Дэнни, тот обладает «Сиянием». Желая выпить Джек не заметив — продает душу. Венди находит листы с романом Джека, но оказалось что на страницах написано «Одна работа и никакого безделья, бедняга Джек не знает веселья». После Торранс берется за топор и нападает на семью, но они убегают, Дэнни убегает и прячется в лабиринте, Джек следуя за ним теряется и умирает от мороза. А Венди с Дэнни уезжают подальше от отеля.

Многие критики отмечали как главный отрицательный момент, что в экранизации Кубрика Джек Торранс в исполнении Николсона с самого начала похож на безумца.

Мини-сериал 

Мини-сериал Мика Гарриса более близок к книжному оригиналу.
В 1998 году актёр Стивен Уэбер получил премию «Сатурн» лучшему телеактёру за роль Джека Торранса.

Доктор Сон 
В фильме 2019 года «Доктор Сон», снятому по одноимённому роману Стивена Кинга, нечистая сила принимает облик Джека Торранса. Джек предлагает выпить виски своему сыну Дэнни, за которое в фильме «Сияние» он сам продал душу. Но Дэнни отказывается.
Роль Джека Торранса в этом фильме исполнил актёр Генри Томас.

Семья 
 Его сын и жена — также ключевые персонажи романа «Сияние».
 Джеки Торранс — племянница Джека. Персонаж первого сезона телесериала «Касл-Рок» (2018). Роль исполнила актриса Джейн Леви.

Ссылки 

Персонажи фильмов ужасов
Вымышленные персонажи, страдающие раздвоением личности
Сияние
Персонажи и объекты произведений Стивена Кинга
Вымышленные писатели
Вымышленные учителя
Джек Николсон